Lunik, comune dell'Albania
Lunik è un quartiere, con autonomia a livello di comune, della città di Košice, in Slovacchia,
Lunik, gruppo musicale svizzero
Lunik, programma spaziale sovietico di esplorazione lunare